Сезон 2015/16 беше 116-ият съществуващ футболен клуб Барселона и 85-ият пореден сезон на клуба във висшия дивизион на испанския футбол. Барселона участва в шест състезания, след като завърши втория си континентален требъл през предходния сезон.

Суперкупа на УЕФА

Примера дивисион

Шампионска лига

Групова фаза

Световно клубно първенство 

Футболни отбори през сезон 2015/16